Europees kampioenschap voetbal mannen
 Europees kampioenschap voetbal vrouwen